Józef Skotnicki (XVIII w.) – polski urzędnik ziemski
 Józef Skotnicki (1940-2020) – polski zoolog, wieloletni dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Krakowie